TISP ist die Abkürzung von:
 Teacher in Space
 TeleTrusT Information Security Professional (T.I.S.P.), eine deutschsprachige IT-Zertifizierung vergleichbar mit CISSP

Abkürzung